Podstráň je název více míst: 
 Žirecká Podstráň, část města Dvůr Králové nad Labem, dříve jen Podstráň, německy Leuten, historicky spadající pod faru Žireč
 Městská Podstráň, dříve Královédvorská Podstráň nebo též Podhoří, německy Silberleut či Silwarleut, historicky spadající pod faru Dvůr Králové nad Labem

Podobné názvy 
 Podstrání